Полуденка или Полудёнка:

Реки 
 Полуденка (приток Березовки) — река в Башкортостане.
 Полуденка (приток Выи) — река в Свердловской области.
 Полуденка (приток Иски) — река в Свердловской области.
 Полуденка (приток Карюга) — река в Вологодской и Костромской областях
 Полуденка (приток Кужвы) — река в Пермском крае и Кировской области.
 Полуденка (приток Ошапа) — река в Пермском крае.
 Полуденка (приток Пизи) — река в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Полудёнка (муниципальное образование Алапаевское) — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Полудёнка (Тугулымский городской округ) — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.